Castel Montrigu est la soixante-huitième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois sous forme d'album en 2007. Tout comme l'album précédent, ce tome sort directement en album sans être prépublié dans Spirou, et sans qu'aucune publicité ne soit faite dans le magazine pour annoncer sa sortie.

Univers

Synopsis 
Renaud rend visite au Baron de Montrigu et son patelin découvert dans l'album Dans les griffes du Seigneur. Le château est toujours en rivalité avec une autre place forte miniature, celle de Crapulay...

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 2007
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée pour la première fois en 2007